

Notas 
 Em 1936, a Monogram Pictures não lançou filmes porque no ano anterior, juntamente com outros quatro pequenos estúdios, fundiu-se com a Consolidated Film Industries para formar a Republic Pictures.
 Entretanto, em novembro, a mídia da época noticiou que o estúdio seria revivido devido a desentendimentos entre o presidente da Republic, Herbert J. Yates, e os ex-executivos da Monogram.
 A produçãoa foi retomada no ano seguinte.

Filmes da Monogram Pictures